Гостиничная:

 Гостиничная — проектное название станции МЦК «Окружная».
 Гостиничная улица — улица бульварного типа в районе Марфино на севере Москвы.